

Alcolici 
 Maes – birra belga prodotta a Waarloos, nel distretto di Kontich, in Belgio

Persone 
 Bob Maes (1924) – politico belga, nazionalista fiammingo
 Costantino Maes (1839-1910) – bibliotecario e pubblicista italiano
 Eric Maes (1954) – ex giocatore di calcio a 5 belga
 Gino Maes (1957) – ex calciatore belga
 Eugène Maës (1890-1945) – calciatore francese
 Jan Baptist Lodewyck Maes (1794-1856) – pittore fiammingo
 Marc Maes (1965) – ex giocatore di calcio a 5 belga
 Nicolaes Maes (1634-1693) – pittore olandese
 Roger Maes (1943-2021) – pallavolista belga
 Romain Maes (1912-1983) – ciclista su strada belga
 Sam Maes (1998) – sciatore alpino belga
 Sven Maes (1973) – disc-jockey e produttore discografico belga
 Sylvère Maes (1909-1966) – ciclista su strada e ciclocrossista belga
 Willy Maes (1961) – ex giocatore di calcio a 5 belga